Denis Epstein (Keulen, 2 juli 1986) is een Duits voetbalspeler die speelt voor PAS Lamia.

Statistieken 

Epstein, Denis